Jméno a příjmení John Wishart nosí více různých osob:

 John Wishart (biskup) (zemřel 1338) – skotský biskup
 John Wishart (chirurg) (1850–1926) – kanadský chirurg
 John Wishart (statistik) (1898–1956) – skotský statistik